Verdon puede referirse a: 

 El río Verdon;
 Verdon, comuna francesa situada en  Dordoña; o
 Verdon, comuna francesa situada en Marne.